Аршья́к () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Приморская Шаранта. Входит в состав округа Жонзак. Население кантона на 2006 год составляло 6315 человек.

Код INSEE кантона — 1702. Всего в кантон Аршьяк входят 17 коммун, из них главной коммуной является Аршьяк.

Коммуны кантона 

 Аллас-Шампань: население — 224 чел.
 Аршьяк: население — 815 чел.
 Артенак: население — 322 чел.
 Бри-суз-Аршьяк: население — 232 чел.
 Сель: население — 283 чел.
 Сьерзак: население — 222 чел.
 Жерминьяк: население — 579 чел.
 Жарнак-Шампань: население — 755 чел.
 Лонзак: население — 240 чел.
 Нёйак: население — 270 чел.
 Нёль: население — 140 чел.
 Сен-Сьер-Шампань: население — 363 чел.
 Сент-Лёрин: население — 460 чел.
 Сент-Эжен: население — 313 чел.
 Сен-Жермен-де-Вибрак: население — 198 чел.
 Сен-Мегрен: население — 550 чел.
 Сен-Марсьял-сюр-Не: население — 349 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта